BMS har flere betydninger:
 Basketballklubben BMS – en basketballklub i lokalområdet Ballerup-Måløv-Skovlunde
 Børkop Motor Sport – en motorcross-klub hjemhørende i Børkop
 Battery management system - batteristyresystem til genopladelige batterier/akkumulatorer.
 BMS A/S – dansk kran- og liftudlejningsvirksomhed